Шустин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шустин, Василий Васильевич (1886—1968) — русский религиозный деятель и деятель русской эмиграции.
 Шустин, Евгений Исаакович (род. 1957) — израильский математик, профессор Тель-Авивского университета.
 Шустин, Семён Матвеевич (1908—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, офицер НКВД.